Анжела Балахонова (род. 18 декабря 1972 года, Шахтёрск, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — бывшая украинская прыгунья с шестом.

Двукратная чемпионка Европы 1998 года (в помещении и на открытом воздухе), серебряный призёр чемпионата мира 1999 года, участница двух летних Олимпийских игр (2000, 2004), мастер спорта международного класса.

Биография 
В 1994 году Анжела окончила факультет физического воспитания Тернопольского педагогического института (ныне Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка). 

Тренировалась у Владимира Балясникова.

В 1998 году получила Орден «За заслуги» III степени, в 1999 году — Орден княгини Ольги III-й степени.

Замужем. Муж — бывший российский прыгун с шестом Вадим Строгалев. 1 апреля 2002 года Анжела родила сына Никиту.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с шестом Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года